

Geografia 
 Marinella – torrente della Toscana
 Marinella – frazione di Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone
 Marinella – frazione di Golfo Aranci in provincia di Sassari
Marinella – contrada di Ginosa in provincia di Taranto
 Santa Marinella – comune della città metropolitana di Roma Capitale
 Marinella di Selinunte – frazione di Castelvetrano in provincia di Trapani
 Marinella di Sarzana – frazione di Sarzana in provincia della Spezia
 Golfo di Marinella – golfo nei pressi di Porto Rotondo (frazione di Olbia)

Persone 
 Marinella (n. 1938) – cantante greca
 Marinella (n. 1952) – cantante e showgirl italiana

Altro 

 Marinella – film muto del 1918 diretto da Raimondo Scotti
 Marinella – variante del nome Marina
 E. Marinella – azienda sartoriale italiana

Pagine correlate 
 La canzone di Marinella

Altri progetti